Гурно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Келецкий повят, Свентокшиское воеводство. Население — 12 943 человека (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бенчкув
 Цедзына
 Гурно
 Гурно-Парцеле
 Крайно-Друге
 Крайно-Первше
 Крайно-Парцеле
 Крайно-Загуже
 Лещыны
 Подмонхоцице
 Радлин
 Скожешице
 Воля-Яхова

Соседние гмины 
 Гмина Белины
 Гмина Бодзентын
 Гмина Далешице
 Кельце
 Гмина Маслув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Свентокшиского воеводства